Карибский кубок наций 1999 был 11-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил в Тринидаде и Тобаго. Впервые на турнир была приглашена команда гостей, ею стала . Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2000 (разыгрывалась одна путёвка из двух, а финалист попадал в стыковой турнир).

Отборочный турнир 

  (хозяева турнира) и  (действующий чемпион) получили путёвки в финальный турнир автоматически.
  получила путёвку в финальный турнир в качестве гостя.

Первый этап

Группа A 

  вышли во второй этап.

Группа B 

  вышел во второй этап.

Группа C 

  вышла во второй этап.

Группа D 

  отказалась от участия в турнире.

  вышли во второй этап.

Группа E 

 и  отказались от участия в турнире.

Второй этап

Группа 1 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 2 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 3 

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа 4 

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа 5 

  отказался от участия в турнире.

  получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Группа «1»

Группа «2»

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 получил путёвку в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2000.  вышла в стыковой турнир. Поскольку по результатам Карибского кубка 1998 года  уже имел место в стыковом турнире, то оно было отдано  (3 место в розыгрыше Карибского кубка 1998 года).

Награды 
 Лучший игрок
 Raciel Martinez

 Лучший бомбардир
 Ariel Alvarez

 Лучший вратарь
 Clayton Ince

 Приз честной игры:

Лучшие бомбардиры 

5 мячей
  Ariel Alvarez

4 мяча
  Peter Prosper
  Ray Graham

3 мяча
  Wilson Chevalier
  Stern John, Stokley Mason

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1999
1999